Аристарх може да се отнася за:

 Аристарх Самоски (310-те г. пр.н.е. – 230-те г. пр.н.е.), древногръцки астроном;
 Аристарх Самотракийски (216 г. пр.н.е. – 144 г. пр.н.е.), древногръцки граматик;
 Аристарх Солунски, апостол от Новия Завет, светец.